Ми́джли () — английская фамилия. Известные носители:

 Миджли, Мэри (1919—2018) — английский философ-этик и педагог.
 Миджли, Роджер (1924—2019) — британский хоккеист (хоккей на траве).
 Миджли, Томас  (1889—1944) — американский химик и инженер-механик, изобретатель.